Нойбер, Фредерика Каролина (1697—1760) — немецкая актриса.
  (род. 1937) — немецкая спортсменка (плавание).

 См. также
 Верхний Нойбер
 Нижний Нойбера